Aman:
 AMAN
 Nume de familie
 Theodor Aman
 Muzeul Theodor Aman

Nume de familie românești